Telița ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Telița (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 in der Republik Moldau:
 Telița (Anenii Noi), Gemeinde im Rajon Anenii Noi